II Brigada Aérea es el nombre por el que se conoce tanto a:

 la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana;
 la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile;
 o la Brigada Aérea II de la Fuerza Aérea Uruguaya.